Ženská dvouhra ve Wimbledonu 2018 probíhala v první polovině července 2018. Do londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo sto dvacet osm tenistek. Z tříkolového kvalifikačního turnaje, konaného mezi 25. až 28. červnem 2018, se do dvouhry probojovalo čtrnáct hráček, z toho dvanáct řádně a dvě jako tzv. šťastné poražené. Obhájkyní titulu byla třetí hráčka žebříčku Garbiñe Muguruzaová ze Španělska, kterou ve druhém kole na tzv. pohřebišti favoritů zdolala 24letá Belgičanka a 47. žena pořadí Alison Van Uytvancková. Jednalo se o nejčasnější vyřazení obhájkyně titulu od roku 1994, kdy Steffi Grafová dohrála již v úvodní fázi soutěže.

Rozlosování proběhlo 29. června 2018. Simona Halepová, Caroline Wozniacká a Sloane Stephensová vstoupily do londýnského majoru jako soupeřky o post světové jedničky. Stephensová příležitost ztratila porážkou v úvodním kole a Wozniacká vyřazením ve druhé fázi soutěže. Na čele singlové klasifikace tak po skončení zůstala Rumunka Halepová. 

Sedminásobná wimbledonská šampionka Serena Williamsová usilovala o vyrovnání historického rekordu 24 grandslamových trofejí z dvouhry Australanky Margaret Courtové. Na travnatý povrch se vrátila poprvé od wimbledonského triumfu v roce 2016. Ačkoli jí patřila až 181. příčka žebříčku, byla organizátory nasazena pro dosažené výkony v minulosti. V úvodním kole vyřadila 107. hráčku světa Arantxu Rusovou z Nizozemska a následně prošla až do finále.

S vyřazením devíti z deseti nejvýše nasazených tenistek před čtvrtým kolem se jednalo o nejhorší vstup první nasazené desítky do Wimbledonu v otevřené éře tenisu, tj. od roku 1968, kdy byl turnaj otevřen profesionálům. V předchozích ročnících open éry do osmifinále vždy postoupily nejméně čtyři členky první nasazené desítky. Do druhého hracího týdne tak prošla jen česká turnajová sedmička Karolína Plíšková. Před čtvrtým kolem dohrálo dvacet pět tenistek z třiceti dvou nasazených a poprvé v open éře do této fáze nepostoupila ani jedna ze čtyř nejvýše nasazených. Vyřazením Plíškové ve čtvrtém kole během tzv. šíleného pondělí, neprošel poprvé do čtvrtfinále ženské či mužské dvouhry v otevřené éře grandslamu ani jeden z deseti nejvýše nasazených.

Vítězkou se stala jedenáctá nasazená Němka Angelique Kerberová, jež ve finále, a repríze závěrečného duelu z roku 2016, zdolala sedminásobnou šampionku a americkou turnajovou pětadvacítku Serenu Williamsovou po dvousetovém průběhu 6–3, a 6–3. V probíhající sezóně si 30letá Němka připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo dvanáctý singlový titul na okruhu WTA Tour. Rovněž vybojovala třetí kariérní grandslam a stala se první německou šampionkou turnaje od Steffi Grafové v roce 1996. 36letá Američanka odehrála jubilejní desáté wimbledonské finále.

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2018